Городи́ще — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.
Расположена в 2 км к востоку от города Остров.

История 
Деревня до апреля 2015 года была административным центром Городищенской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)